Алексютович — белорусская фамилия:
 Алексютович, Константин Андреевич (1864—1943) — белорусский хореограф, специалист по народным белорусским танцам.
 Алексютович, Лариса Константиновна — белорусский хореограф, автор книг о народном танце, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.